Dit is een lijst van restaurants in de provincie Overijssel die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 De Librije (Zwolle)

2 sterren 
 Kaatje bij de Sluis (Blokzijl)
 Librije's Zusje (Zwolle)
 De Lindenhof (Giethoorn)
 Twentsche Hoeve (Enter)

1 ster 
 't Lansink (Hengelo)
 De Bloemenbeek (De Lutte)
 Carelshaven (Delden)
 Hof van Sonoy (Blokzijl)
 Het Koetshuis Schuttersveld (Enschede)
 De Wanne (Ootmarsum)

Kaart 

Michelinster